Ба́рбара Де Ро́сси (родилась 9 августа 1960 года в Риме) — итальянская актриса, много снималась на итальянском телевидении и в кино в разных странах.

Биография 
Барбара Де Росси родилась в 1960 году в Риме в семье итальянца, импортера вина, и немки. Детство провела в Римини.

В возрасте 15 лет режиссер Альберто Латтуада заметил Де Росси на конкурсе красоты. Ее дебют в кино состоялся в фильме Латтуады «Такая, как ты есть» (1978) вместе с Марчелло Мастроянни и Настасьей Кински. Затем она сыграла в фильме Латтуады «Крикет» в 1980 году. В 1983 году она сыграла Брадаманте, знаменитую воительницу, в фильме «Сердца и доспехи» режиссера Джакомо Баттиато. К середине 1980-х годов она стала получать англоязычные роли, такие как роль греческой рабыни в телевизионном мини-сериале Quo Vadis Кларетта Петаччи, роль любовницы Муссолини в документальном фильме о Муссолини «Муссолини и я», в котором также снялись актеры Энтони Хопкинс (в роли графа Галеаццо Чиано) и Боб Хоскинс (в роли Муссолини). В 1984 году снялась в итальянском детективном сериале «Спрут». В 1990 году Де Росси сыграла Нису, проститутку на Монмартре во французском фильме Клода Шаброля «Тихие дни в Клиши», поставленном по полуавтобиографическому роману Генри Миллера, основанному на его жизни в Париже. С момента своего дебюта Де Росси работала в кино, театре и на телевидении, снялась вместе с Рэем Лавлоком в телевизионном фильме «Марко и Джулия».

В 1994 году Де Росси удостоилась награды Донателло «Давид» за лучшую женскую роль за участие в комедии «Сентиментальные маньяки».

Де Росси была судьей на юношеском шоу талантов на телеканале Rai 1 с 2008 года.

В 1988 году Де Росси вышла замуж за Андреа Бусири Вичи, наследника знаменитой династии архитекторов. Они развелись в 1990 году. Второй муж Де Росси — танцовщик Бранислав Тесанович, от которого у нее есть дочь.

Де Росси является почетным президентом «Гражданских прав», организации по защите гражданских прав женщин и детей.

Фильмография

Примечания 

Актёры Италии
Родившиеся в 1960 году